Glaro kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Gláros (ö i Grekland, Kykladerna), Sydegeiska öarna,

Liberia 

 Glaro (distrikt i Liberia), River Gee County, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar